Richard Jones peut désigner :
 Richard Jones,  de Ranelagh (1641-1712), noble de la pairie d'Irlande ;
 Richard Jones (? - 1744), violoniste et compositeur anglais auteur de suites pour clavecin ;
 Richard Jones (1949- ), pilote automobile 
 Richard Jones (1986- ), footballeur anglais ;
 Richard Jones (1974-), bassiste du groupe Stereophonics ;
 Richard Jones (1979-), bassiste du groupe The Feeling ;
 , diplomate britannique ;
 Richard Jones, (1990- ), gagnant 2016 de l'émission TV Britain's Got Talent.